

Toponymes 
En breton, le mot menez signifie mont, ainsi on le retrouve dans différents noms de lieu en Bretagne :
 le Menez Bré, un mont dans les Côtes-d'Armor ;
 le Mené, Méné, Pays du Mené ou encore les Monts du Mené, une région du centre de la Bretagne, dans le Massif armoricain ;
 le Ménez Kador, le second point culminant de la partie bretonne du Massif armoricain ;
 le Ménez-Hom, un mont situé sur la presqu'île de Crozon en Bretagne ;
 Plounéour-Ménez, une commune française du Finistère ;
 Menez Dregan, un gisement archéologique du Paléolithique inférieur ;
 Menez Kamm, un lieu de la vie culturelle bretonne ;
 Menez Korriged, une sépulture néolithique.

Patronymes 
Ménez ou Menez est un nom de famille breton, nom topographique, notamment porté par :
 André Menez ( - ), biologiste
 Bernard Menez ( - ), acteur, chanteur et réalisateur français
 François Ménez ( - ), écrivain et journaliste français
 Jérémy Ménez ( - ), footballeur français
 Yann Menez ( - ), écrivain français

Autres 
 Menez (1926-1995), une artiste peintre portugaise.

Voir aussi

Références 

Patronyme breton
Homonymie de patronyme